Stephen deRoux est un footballeur jamaïcain, né le  à St. Mary's, Jamaïque qui évolue avec le Puerto Rico Islanders, club de NASL.

Il a évolué avec l'Impact de Montréal en 2009 et 2010.

Clubs 
 2005-2007:  D.C. United
 2008 :  Minnesota Thunder
 2009-2010 :  Impact de Montréal

Statistiques en carrière

Liens externes 
 Page sur le site de l'Impact de Montréal
  Profil et photo du joueur

Naissance en décembre 1983
Footballeur jamaïcain
Joueur du D.C. United
Joueur du CF Montréal
Joueur des Scorpions de San Antonio
Joueur du Barracuda d'Antigua